Loiselle ist der Familienname folgender Personen:

 Bette A. Loiselle (* 1957), US-amerikanischer Ornithologin
 Claude Loiselle (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Gérard Loiselle (1921–1994), kanadischer Politiker
 Gilles Loiselle (1929–2022), kanadischer Politiker
 Hélène Loiselle (1928–2013), kanadische Schauspielerin
 Hubert Loiselle (1932–2004), kanadischer Schauspieler
 Paul Loiselle (* 19??), US-amerikanischer Fischkundler

Siehe auch:
 Loisel